Ciriaco D'Incecco – calciatore italiano
 Vittoria D'Incecco – politica italiana